Hond (Canis lupus familiaris), een huisdier;
 Familie van de hondachtigen (Canidae);
 Honden (shinto), het heiligste deel van een shintoheiligdom.